Шон Мерфи:  (род. 1964) — английский боксёр и тренер по боксу, чемпион Игр Содружества.
 Мерфи, Шон (род. 1982) — английский игрок в снукер, чемпион мира.
 Мерфи, Шон — британский криптограф, профессор.
  (род. 1951) — канадский политик.
  (род. 1980) — американский художник-аниматор и автор комиксов.
 Мерфи, Шон Питер (род. 1970) — австралийский футболист, игрок сборной Австралии.